John Hawkins peut désigner :
 John Hawkins (1532-1595), un amiral anglais ;
 John Hawkins (1719-1789), un écrivain britannique, ami et biographe de Samuel Johnson ;
 John Hawkins (1761-1841), un géologue et voyageur anglais ;
 John P. Hawkins (1830-1914), un major général breveté de l'armée de l'Union et de l'armée des États-Unis ;
 John Hawkins (1944-2007), un compositeur, chef d'orchestre, professeur de musique et pianiste canadien.